East Williston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Williston (Florida)
East Williston (New York)